Katzenkopf steht für:
 Kopf einer Hauskatze
 Katzenkopf (Birne), seit 1768 in Deutschland bekannte Birnensorte
 Katzenkopf (Seefahrt), Block zum Halten des Ankers in der Seemannssprache
 Katzenkopf – umgangssprachlich für Rundfunkempfänger Telefunken 341WL
 „Katzenkopf? – Stück davon!“, Grußform im Metallbau, siehe Gruß#Sonderformen
 Katzenkopf, Kopfnuss (Körperstrafe), leichter Schlag mit Fingerknöcheln auf Stirn oder Hinterkopf
 Katzenkopfpflaster, Kopfsteinpflasterart, gewölbter Pflasterstein
 Panzerwerk Katzenkopf, Bunker und Museumsbauwerk in der Eifel, bei Irrel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Katzenkopf oder Katzenköpfe ist der Name oder Namensbestandteil von Bergen und Erhebungen (nach Höhe sortiert):

in Deutschland:
 Katzenkopf (Ammergauer Alpen) (1817 m), Gipfel der Ammergauer Alpen bei Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Katzenkopf (Benediktenwand) (1350 m), Bergkuppe in der Benediktenwandgruppe, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Katzenkopf (Hornisgrinde) (1123 m), Ausläufer der Hornisgrinde im Schwarzwald, Gemeinde Seebach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Katzenkopf (Walchensee) (874 m), Erhebung auf der Halbinsel Zwergern im Walchensee, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Katzenkopf (Pfälzerwald) (553,3 m), Berg im Pfälzerwald nördlich von Wilgartswiesen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Katzenkopf (Schurwald) (493,4 m), Berg im Schurwald, bei Kernen im Remstal, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Katzenkopf, früherer Name des Steinberg (Bertsdorf) (442,5 m), bei Bertsdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Katzenkopf (Zwergern), Bergrücken auf der Halbinsel Zwergern am Walchensee, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

in Österreich:
 Katzenkopf (Kitzbühler Alpen) (2535 m), Gipfel der Kitzbühler Alpen, Stummerberg, Bezirk Schwaz, Tirol
Katzenköpfe (mehrere Felsköpfe, bis 1579 m, im Lechquellengebirge, oberhalb und auf dem Territorium der Stadt Bludenz)

Katzenkopf oder Katzenköpfe ist Name oder Namensbestandteil weiterer geographischer Objekte:
 Sommeracher Katzenkopf, im Weinbaugebiet Sommerach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Ehrenbürg und Katzenköpfe, FFH-Gebiet in der Fränkischen Alb bei Leutenbach, Landkreis Forchheim, Bayern

Siehe auch:
 Katzenköpfl